Молдовська Суперліга 2022—23 () — 32-ий сезон чемпіонату Молдови з футболу.

Клуби

Перший етап

Таблиця

Результати

Другий етап

Таблиця

Результати

Лідери чемпіонату

Хет-трик

Примітки

Посилання 
 Інформація на uefa.com 
 Національний Дивізіон Молдови на soccerway 

2022-23
Молдова
Молдова
2022 у молдовському спорті
2023 у молдовському спорті